Vito Plut (8 juli 1988) is een Sloveens voetballer die uitkomt voor FSV Frankfurt. Zijn positie is aanvaller.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van NK Maribor
 Lijst van spelers van FC Koper

Plut, Vito